Джей-лига 1993 — 1-й сезон новообразованной профессиональной футбольной лиги Японии — высшего дивизиона страны Джей-лиги. Чемпионат проходил в два этапа, матчи стартовали 15 мая 1993 года и завершились 15 декабря 1993 года. Победители каждого этапа разыграли между собой (в двухматчевом противостоянии, получившем название Сантори Чемпионшип) звание чемпиона в начале следующего года.

Участники 
Сосав участников был сформирован ещё в 1992 году, включая 8 клубов первого дивизиона Японской соккер-лиги (JSL), одним представителем Второго дивизиона JSL и новообразованным профессиональным клубом Симидзу С-Палс: 

 Касима Антлерс
 Урава Ред Даймондс
 ДЖЕФ Юнайтед Итихара
 Верди Кавасаки
 Иокогама Маринос
 
 Симидзу С-Палс
 Нагоя Грампус Эйт
 Гамба Осака
 Санфречче Хиросима

В 1992 году между этими 10 клубами проводились соревнования на Кубок Ямадзаки Набиско в качестве подготовки к первому сезону Джей-лиги.

Формат 
Лигой был определен формат первого сезона, состоящий из двух этапов (носивших название Серия Сантори и Серия Никос — по наименованию основных спонсоров). Каждый этап проходил по круговой системе (по два круга в каждом этапе), каждая команда играла по 18 матчей в серии. Если в основное время была зафиксирована ничья, регламент предусматривал введение дополнительного времени с правилом золотого гола и, если требовалось, серии пенальти. Ранжирование команд определялось по количеству одержанных побед, а в случае, когда их количество оказывалось равным, учитывались дополнительные показатели:
 разница голов
 количество забитых голов
 результаты личных встреч
 дополнительный матч или подбрасывание монеты

Клуб, занявший первое место в таблице по итогам серии, объявляется чемпионом этапа и становится участником розыгрыша Сантори Чемпионшип за титул чемпиона страны. Победитель первого этапа проводит первый матч Сантори Чемпионшипа дома. Если один и тот же клуб выигрывает оба этапа, занявшие вторые места на каждом этапе играют друг против друга, а победитель получает право на участие в борьбе за титул чемпиона страны в Сантори Чемпионшипе.

Турнирная таблица

Первый этап (Серия Сантори)

Второй этап (Серия Никос)

Сантори Чемпионшип (Золотой матч) 

Верди Кавасаки выиграл серию с общим счётом 3-1

Итоговая турнирная таблица

Личные награды 
 Лучший футболист
 Кадзуёси Миура
 Лучший новичок
  Масааки Саванобори
 Лучший тренер
  Ясутаро Мацуки

Символическая сборная

Ссылки
RSSSF 

Япония
1993
Спорт в Японии в 1993 году